Sezon (1934/1935) był 32. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpest FC. Tytuł króla strzelców zdobył László Cseh, który w barwach Hungária FC strzelił 23 gole.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej